Die Abkürzung GKW steht für:
 Gemeinschaftsklärwerk, bspw. im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen
Gerätekraftwagen
 Grenzkraftwerke GmbH, ein bayerisches Unternehmen
 Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, polnisch für Oberschlesische Schmalspurbahn
 Gruppe Kölner Wehrdienstverweigerer, einer Vorläuferorganisation des Verbands der Kriegsdienstverweigerer
 Powiat Kwidzyński in der Woiwodschaft Pommern, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung